Concessionárias Rodovias do Tietê SA, conhecida pelo nome fantasia Rodovias do Tietê é uma empresa brasileira, concessionária de rodovias do Estado de São Paulo.

Entre as rodovias concedidas estão a SP-101 (do km 0 ao 71+250), SP-300 (do km 158+650 ao 336+500) ; SP-113 (do km 0 ao 14+400); SP-209 (do km 0 ao 21+090); SP-308 (do km 102+200 ao 162).

Empresas de São Paulo (estado)